Vrtača je lahko:
 vrtača, kraška globel
 Vrtača (1270 m), manjša ravnica (psevdovrtača) v Podbelšici, v Karavankah
 Vrtača (2180 m), gora v Karavankah
 Vrtača, naselje v Občini Kostanjevica na Krki
 Vrtača, vas (zaselek naselja Semič)
 Vrtača, ulica in vilna četrt v jugozahodnem delu centra Ljubljane
 Nastlana vrtača, Skrita vrtača, Snežna vrtača - na Snežniku